Saint-Roch est un hagiotoponyme, formé à partir du nom de Saint Roch (1340-1379).

Toponyme

Belgique 
 Saint-Roch est un hameau de la commune de Ferrières (Province de Liège).
 Saint-Roch est un quartier de la commune de Hal (Province du Brabant flamand).

Canada 
Saint-Roch-de-Mékinac, une municipalité de paroisse du Québec, située dans la municipalité régionale de comté de Mékinac et dans la région administrative de la Mauricie.
Saint-Roch-de-Richelieu, une municipalité du Québec, située dans la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu et dans la région administrative de la Montérégie.
Saint-Roch-des-Aulnaies, une municipalité de paroisse du Québec, située dans la municipalité régionale de comté de L'Islet et dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
Saint-Roch-de-l'Achigan, une municipalité du Québec, situé dans la municipalité régionale de comté de Montcalm et dans la région administrative de Lanaudière.
Saint-Roch-Ouest, une municipalité du Québec, située dans la municipalité régionale de comté de Montcalm et dans la région administrative de Lanaudière.
Saint-Roch,  communauté dans le comté de Prince sur l'Île-du-Prince-Édouard.
quartier Saint-Roch à Québec.

France 
 Saint-Roch, une commune française, située dans le département d'Indre-et-Loire et la région Centre-Val de Loire ;
 Saint-Roch-sur-Égrenne, une commune française, située dans le département de l'Orne et la région Basse-Normandie ;
 Ids-Saint-Roch, une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre-Val de Loire.

Quartiers et hameaux 
 Saint-Roch, quartier d’Amiens.
 Quartier Saint-Roch à Nice.
 Quartier Saint-Roch de Toulon.
 Quartier Saint-Roch à Saint-Dié-des-Vosges.
 Hameau de Saint-Roch et la chapelle Saint-Roch à Miribel-les-Échelles (Isère).

Butte, col 
 Butte Saint-Roch, une colline aujourd'hui disparue située à l'intérieur de Paris.
 Col Saint-Roch, un col dans le département des Alpes-Maritimes.

Italie 
Quartier Saint-Roch à Aoste.

Monuments et institutions

Cimetières
Cimetière Saint-Roch à Grenoble.
Cimetière Saint-Roch à Ollioules (Var).
Cimetière Saint-Roch à Valenciennes.
 Cimetière Saint-Roch à Pontarlier.

Édifices religieux
 En France
Chapelle Saint-Roch à Chanaleilles (Haute-Loire).
Chapelle Saint-Roch à Chiroubles (Rhône).
Chapelle Saint-Roch dans le cimetière Saint-Roch à Grenoble.
Chapelle Saint-Roch à Lannion (Côtes-d'Armor).
Chapelle Saint-Roch à Rioz (Haute-Saône).
Chapelle Saint-Roch à Rontalon (Rhône).
Chapelle Saint-Roch à Saint-Trinit (Vaucluse).
Église Saint-Roch à Aiguèze (Gard).
Église Saint-Roch à Ajaccio.
Église Saint-Roch à Ars-sur-Moselle (Moselle).
Église Saint-Roch à Domeyrat (Haute-Loire).
Église Saint-Roch de Fortuniès dans la commune de Dienne (Cantal).
Église Saint-Roch à Montpellier.
Église Saint-Roch à Nice.
Église Saint-Roch à Paris.
Église Saint-Roch à Pontcarré (Seine-et-Marne).
Oratoire Saint-Roch à Bruille-lez-Marchiennes (Nord).

 En Belgique
Chapelle Saint-Roch à Liège.
Chapelle Saint-Roch à Neu-Moresnet (La Calamine, province de Liège).
Église Saint-Roch à Bois-de-Villers (province de Namur).
Église Saint-Roch à Mirwart (province de Luxembourg).
Chapelle Saint-Roch à Ham-sur-Heure (province de Hainaut).
Chapelle Saint-Roch à Châtelet (province de Hainaut).
Chapelle Saint-Roch à Nismes (province de Namur).
Église Saint-Roch à Lodelinsart (province de Hainaut).

Dans d'autres pays
Capelle Saint-Roch dans la cathédrale d'Aoste à Aoste (Italie).
Église Saint-Roch à Lisbonne.

Gares
Gare Saint-Roch à Amiens.
Gare Saint-Roch à Montpellier.
Gare Saint-Roch à Nice.

Autres
Collège Saint-Roch à Ferrières (province de Liège).
Clinique Saint-Roch à Toulon.
Place Saint-Roch à Mont-de-Marsan
Prison Saint-Roch à Toulon (détruite en 2010).

Hydronyme
Une rivière coulant au Québec (Canada) et dans le Maine (États-Unis) et ses deux affluents québécois : 
 Rivière Saint-Roch, un affluent du fleuve Saint-Jean.
Rivière Saint-Roch Nord, un affluent de la rivière Saint-Roch, coulant dans Sainte-Perpétue (L'Islet) et Saint-Pamphile, dans L'Islet (municipalité régionale de comté), dans Chaudière-Appalaches.
Rivière Saint-Roch Ouest, un affluent de la rivière Saint-Roch, coulant dans Sainte-Perpétue (L'Islet), dans L'Islet (municipalité régionale de comté), dans Chaudière-Appalaches.

Patronyme

 Christian Saint-Roch (1948-2014), un musicien et compositeur canadien.
 Eve Saint-Roch (1947-2013), un pseudonyme utilisé par l'auteur et chanteur français Jack-Alain Léger.

Autres sujets 
Forges Saint-Roch, une association vouée à l'archéologie à Couvin en Belgique.
Marche Saint-Roch de Ham-sur-Heure, procession et marche militaire se déroule le 21 et 22 août dans le village de Ham-sur-Heure en Belgique.
 Roch de Montpellier, dit Saint Roch.

Homonymie d'hydronyme
Roch